Indianapolis 500 1998 je bila dvainosemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 24. maja 1998.

Rezultati 

1998 v športu
1998